Pertsevite-(F)  – minerale
Pertsevite-(OH)  – minerale